Mieczysław Nawarski
 Napoleon Nawarski

Polskie nazwiska